Dinamo Krasnodar (ros. Динамо Краснодар) – rosyjski męski klub siatkarski z Krasnodaru, powstały w 1994 roku. Klub występuje w rozgrywkach Superligi.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2014/2015 
 1.  Siergiej Czerwiakow
 2.  Dienis Chaus
 4.  Marlon Muraguti
 5.  Dienis Ignatjew
 6.  Igor Yudin
 7.  Maksim Pantielejmonienko
 8.  Dienis Kalinin
 9.  Aleksandr Sokołow
 10.  Władisław Szabunin
 11.  Ilja Żylin
 14.  Jan Štokr
 16.  Artiom Zielienkow
 18.  Aleksandr Kriwiec
 20.  Oleg Krikun

Sezon 2013/2014 
 1.  Siergiej Czerwiakow
 2.  Dienis Chaus
 3.  Władimir Mielnik
 4.  Marlon Muraguti
 8.  Dienis Kalinin
 9.  Stanisław Jeriomin
 10.  Jurij Bierieżko
 11.  Andriej Aszczew
 13.  Dienis Ziemczonok
 14.  Jan Štokr
 16.  Artiom Zielienkow
 17.  Nikołaj Chabibulin
 18.  Aleksandr Kriwiec
 19.  Walerij Komarow

Sezon 2012/2013 
 1.  Siergiej Czerwiakow
 2.  Dienis Chaus
 3.  Władimir Chilczenko
 4.  Siergiej Choroszew
 5.  Siergiej Andrijewskij
 7.  Facundo Conte
 8.  Aleksandr Moczałow
 9.  Stanisław Jeriomin
 10.  Roman Jakowlew
 11.  Artiom Zielienkow
 12.  Aleksandr Janutow
 13.  Wasilij Nosienko
 14.  Anton Botin
 15.  Dienis Ziemczonok
 18.  Marlon Muraguti

Sezon 2011/2012 
 2.  Dienis Chaus
 3.  Władimir Chilczenko
 4.  Siergiej Choroszew
 5.  Simon Tischer
 6.  Elvis Contreras
 7.  Leonid Kuzniecow
 8.  Władisław Żłoba
 9.  Stanisław Jeriomin
 10.  Roman Jakowlew
 11.  Jurij Zinko
 12.  Aleksandr Janutow
 13.  Nikołaj Leonienko
 15.  Dienis Ziemczonok
 16.  Maksim Maksimow

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Rosyjskie kluby siatkarskie
Sport w Krasnodarze
Kluby siatkarskie założone w 1994